

Angol köznév 
jelentése: völgy

Földrajzi nevekben 

 Valley (Alabama)
 Valley (Nebraska)
 Valley (New Jersey)
 Valley (Nyugat-Virginia)
 Valley (Ohio)
 Valley (Providence), Rhode Island
 Valley (Washington)
 Valley (Wisconsin)
 Valley megye (egyértelműsítő lap)
 Kanada
Valley (Új-Skócia)
 Németország
 Valley (Németország)